Seitz är ett tyskt efternamn, som har burits av bland andra:

 Alexander Maximilian Seitz (1811–1888), tysk målare
 Anton Seitz (1829–1900), tysk målare
 Anton Seitz (1869–1951), tysk teolog
 Beat Seitz (född 1973), schweizisk bobåkare
 Eugen Seitz (1817–1899), tysk patolog och oftalmolog
 Frederick Seitz (1911–2008), amerikansk fysiker
 Georg Friedrich von Seitz (1740–1830), svensk underofficer och tysk-romers adelsman
 Heribert Seitz (1904–1987), svensk museiman
 Karl Seitz (1869–1950), österrikisk politiker
 Ludwig Seitz (1844–1908), tysk målare
 Ludwig Seitz (1872–1961), tysk medicinare
 Patrick Seitz (född 1978), amerikansk röstskådespelare, röstregissör och manusförfattare
 Rudolf von Seitz (1842–1910), tysk målare

Tyska efternamn